Laureaci i nominowani do Nagrody Muzycznej Fryderyk w kategorii „Kompozytor roku” lub „Aranżer roku”, przyznawanej autorom muzyki rozrywkowej. W 2012 roku wyróżnienie w kategorii „Kompozytor roku” przyznano po raz ostatni. 
W 2019 roku wyróżnienie w kategorii „Kompozytor roku”  powróciło do Fryderyków.

Lata 1994-1999

Lata 2000–2009

Lata 2010-2020

Lata 2021 - 2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Kompozytor